Reszowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anfissa Anatoljewna Reszowa (* 1964), russische Skilangläuferin und Biathletin
 Kristina Leonidowna Reszowa (* 1996), russische Biathletin